Теорема Пойнтинга () — теорема, описывающая закон сохранения энергии электромагнитного поля. Теорема была доказана в 1884 году Джоном Генри Пойнтингом. Всё сводится к следующей формуле:

 

где  — плотность энергии: ;
  — электрическая постоянная,  — магнитная постоянная;
  — оператор набла; S — вектор Пойнтинга;
 J — плотность тока и E — напряженность электрического поля. 

Теорема Пойнтинга в интегральной форме:
 ,

где  — поверхность, ограничивающая объём  .

В технической литературе теорема обычно записывается так ( — плотности энергии):

 ,

где  — плотность энергии электрического поля,  — плотность энергии магнитного поля и  — мощность джоулевых потерь в единице объёма.

Вывод 
Теорема может быть выведена с помощью двух уравнений Максвелла (для простоты считаем, что среда - вакуум (μ=1, ε=1); для общего случая с произвольной средой, нужно в формулы к каждому ε0 и μ0 приписать ε и μ):

 

Домножив обе части уравнения на , получим:

 

Рассмотрим сначала уравнение Максвелла-Ампера:

 

Домножив обе части уравнения на , получим:

 

Вычитая первое из второго, получим:

 

Наконец:

 

Поскольку вектор Пойнтинга  определяется как:

 

это равносильно:

Обобщение 
Механическая энергия описанной выше теоремы 

 

где u_m — кинетическая энергия плотности в системе. Она может быть описана как сумма кинетической энергии частиц α 

 

 — поток энергии, или «механический вектор Пойнтинга»:

 

Уравнение непрерывности энергии или закон сохранения энергии

Альтернативные формы 
Можно получить и другие формы теоремы Пойнтинга. Вместо того чтобы использовать вектор потока  можно  выбрать форму Авраама , форму Минковского , или какую-либо другую.

Электродинамика
Физические теоремы
Именные законы и правила